Мезоархай е геоложка ера в рамките на еона архай. Обхваща периода от време от преди 3,2 милиарда години (краят на палеоархай) допреди 2,8 милиарда години (началото на неоархай). Датирането е чисто хронологическо, а не стратиграфическо. Появяват се първите строматолити. В Южна Африка и Онтарио, Канада са открити фосили на цианобактерии от този период.

Външни препратки 
 Развитие на живота на Земята – Архай 
 Геоложки ери и еволюция на организмови свят

Източници 

Геология
Геохронологична скала